Diselenid se može odnositi na:

Diselan, H-Se-Se-H
Ugljen diselenid, CSe2, žuto-narandžasta uljasta tečnost oporog zadaha
Difenil diselenid, (C6H5)–Se–Se–(C6H5)